Lionel Cox peut désigner :
 Lionel Cox (1930-), cycliste australien ;
 Lionel Cox (1981-), tireur sportif belge.